Светско првенство у хокеју на леду 2010. је било 74. светско хокејашко првенство које се одржало од 7. маја до 23. маја 2010. у Немачкој. Утакмице су се играле у Келну, Манхајму и једна у Гелзенкирхену.

Светско првенство је по шести пут освојила Чешка.

Првенство је преношено у више од 100 држава и путем ТВ преноса га је одгледало 650 милиона људи. Светско првенство у Немачкој је посетило 548.788 људи, што је најпосећеније првенство после светског првества 2004. у Чешкој, које посетило 552.097 посетилаца.

Избор домаћина 
На избору за домаћина Светског првенства 2011. године пријавиле су се четири земље: Мађарска, Словачка, Финска и Шведска. Избор је одржан 19. маја 2006. на ИИХФ годишњем конгресу у Риги.

 и  се повукли пре гласања

Дворане

Репрезентације 
Учествује шеснаест репрезентација. Тринаест репрезентација је из Европе, две су из Северне Америке, а једна је из Азије

Азија
 ^
Европа
 *
 *
 *
 *
 *
  - домаћин
 ^

 *
 *
 *
 *
 *
 *
Северна Америка
 *
 *

<div id="1">* = Аутоматски су се пласирали јер су заузели једно од прва 13 места на светском првеству 2009. године.
^ = Пласирали су се јер су заузели прво место у Дивизији I.

Први круг 
Учествује шеснаест репрезентација подељених у четири групе. Три најбоље пласиране репрезентације из сваке групе пролази у наредни круг, док последње пласирани из сваке групе играју за опстанак.

Група А и Д играју у Келну и једна у Гелзенкирхену, а група Б и Ц у Манхајму

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Други круг 
Најбоље четири екипе из обе групе иду у четвртфинале, а две последњепласиране из обе групе завршавају такмичење.

Група Е

Група Ф

Борба за опстанак

Група Г

Плеј оф

Четвртфинале

Полуфинале

За 3. место

Финале

Победник Светског првенства

Коначни пласман учесника

Појединачне награде 
 Најбољи голман:  Денис Ендрас
 Најбољи одбрамбени играч:  Петери Нумелин
 Најбољи нападач:  Павел Датсјук

 Најбољи тим:
 Голман:  Денис Ендрас
 Најбољи одбрамбени играчи:  Петери Нумелин,  Кристијан Ерхоф
 Најбољи нападачи:  Павел Датсјук,  Јевгениј Малкин,  Магнус Пајарви-Свенсон
 Најкориснији играч:  Денис Ендрас

Референце

Спољашње везе 

 Светско првенство - Званичан сајт

Светска првенства у хокеју на леду
Хокеј на леду у Немачкој
Хокеј на леду у 2010.